26. længdegrad kan henvise til:

 26. vestlige længdekreds
 26. østlige længdekreds